Дзяды (обряд) — поминальные дни в народном календаре белорусов и украинцев, а также населения приграничных с Белоруссией территорий (Подляшье, Смоленщина, Аукштайтия)
 Дзяды (поэма) — цикл  Адама Мицкевича (1798-1855), опубликованных с 1823 по 1860